Spodaj je seznam raziskav o slovanski mitologiji razdeljenih po starosti in stopnji znanosti.

Literatura od XVIII. stoletja — prva polovica XIX. stoletja 
 D. Trstenjak: Triglav, mythologično raziskavanje. Samozal. D. Trstenjak, 1870.
 Глинка Г. А. Древняя религия славян. Митава, 1804 г. (Репринтное издание: Саратов, «Надежда», 1993 г.)
 Кайсаров А. С. Славянская и Российская мифология. — М., 1810. (Перепечатано в изд.: Кайсаров А., Глинка Г., Рыбаков Б. Мифы древних славян. Велесова книга. «Надежда», 1993. ISBN 5-88618-017-6.)
 Макаров М. Н. Русские предания. — М., 1838.
 Маш А. Г. Сокровища Ретры. Берлин, 1771. (Пер. с нем. А. А. Бычкова. М.: «Слава!», 2006. — 349 с.)
 Попов М. И. Описание древнего славенского языческого баснословия. — СПб., 1768.
 Строев П. М. Краткое обозрение мифологии Славян Российских. — М., 1815.

Literatura druge polovice XIX. stoletja — prva polovica XX. stoletja 
 Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь. — СПб., 1914. (М., 2003.) 
 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. В 3-х тт. — М., 1865—1869. (В 3 т. — М., 1994.)
 Афанасьев А. Н. Древо жизни: Избранные статьи. — М., 1982.
 Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. Этнографический очерк. — Гродно, 1895.
 Болсуновский К. В. Памятники славянской мифологии. Вып. 2. Перунов дуб. — Киев, 1914.
 Булашев Г. О. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях. Вып.1. Космогонические украинские народные воззрения и верования. — Киев, 1909.
 Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. — СПб., 1889.
 Виноградов Н. Н. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч. — СПб., 1907—1909.
 Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси:
 Т. 1. — Харьков, 1916.
 Т. 2. — М., 1913. (М.: Индрик, 2000. — 376 + 308 с.)
 Даль В. И. Русский народ: поверья, суеверия и предрассудки. — М.: Эксмо, 2005. — 253 с.
 Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. — СПб., 1901.
 Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. — М., 1991.
 Зеленин Д. К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. — М., 2004.
 Зеленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки. — М., 2005.
 Иванов Й. Культ Перуна у южных славян. София, 1903. (М., 2005.) 
 Кагаров Е. Г. Религия древних славян. — М., 1918.
 Кареев Н. И. Главные антропоморфические боги славянского язычества. — Воронеж, 1872.
 Корш Ф. Е. Владимировы боги. Исторический очерк. — Харьков, 1908.
 Костомаров Н. И. Славянская мифология. — Киев, 1847.
 Котляревский А. А. О погребальных обычаях языческих славян. — М., 1868.
 Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. — СПб., 1903.
 Мансикка В. Й. Религия восточных славян. — М.: ИМЛИ, 2005. — 365 с.
 Нидерле Л. Славянские древности. Пер. с чеш. — М.: ИИЛ, 1956. (М., 2001.)
 Никифоровский М. Д. Русское язычество: Опыт популярного изложения. — СПб., 1875.
 Никольский Н. М. Дохристианские верования и культы днепровских славян. — М., 1929.
 Потебня А. А. О некоторых символах в славянской народной поэзии. — Харьков, 1914.
 Сахаров И. П. Русское народное чернокнижие. — СПб., 1997.
 Соболев А. Н. Загробный мир по древнерусским представлениям. — Сергиев Посад, 1913. (Мифология славян. — СПб.: Лань, 1999. — 271 с.)
 Соколов М. Е. Старорусские солнечные боги и богини: Ист.-этногр. исследования. — Симбирск, 1887.
 Срезневский И. И. Рожаницы у славян и других языческих народов. — СПб., 1855.
 Срезневский И. И. Исследование о языческом богослужении древних славян. — СПб., 1848.
 Сырцов И. Я. Мировоззрение наших предков русских славян-язычников до крещения Руси (в 988 г.). Вып. 1. Мифология. — Кострома, 1897.
 Тревер К. В. Сэнмурв-Паскудж. Собака-птица. — Л., 1937.
 Фаминцын А. С. Божества древних славян. — СПб., 1884. (СПб.: Алетейя, 1995. — 363 с.)
 Шеппинг Д. О. Мифы славянского язычества. — М.: Терра, 1997. — 239 с.
 Леже Л. Славянская мифология. — Воронеж, 1908.

Popularna literatura XX. stoletja —  začetek XXI. stoletja 
 Баженова А. И. (ред.-сост.) Мифы древних славян. — Саратов: Надежда, 1993.
 Белякова Г. С. Славянская мифология: книга для учащихся. — М.: Просвещение, 1995. — 238 с.
 Боровский Я. Е. Мифологический мир древних киевлян. — Киев, 1982.— 104 с.
 Бычков А. А. Энциклопедия языческих богов: Мифы древних славян. — М., 2001.
 Вагурина Л. М. (сост.) Славянская мифология: словарь-справочник. — М.: Линор-совершенство, 1998.
 Власова М. Н. Русские суеверия. — СПб., 1998.
 Волошина Т. А., Астапов С. Н. Языческая мифология славян. — Ростов-н/Д, 1996.
 Гаврилов Д. А., Наговицын А. Е. Боги славян: Язычество. Традиция. — М.: Рефл-бук, 2002. — 463 с.
 Гаврилов Д. А., Ермаков С. Э. Боги славянского и русского язычества. Общие представления. — М.: Ганга, 2009. — 288 с.
 Гаврилов Д. А., Ермаков С. Э. Древние боги славян. — М.: Вече, 2011. — 320 с.
 Грушко Е. А., Медведев Ю. М. Словарь славянской мифологии. — Нижний Новгород, 1995. — 367 с.
 Матерь Лада: Божественное родословие славян: Языческий пантеон / Сост. Д. М. Дудко. — М.: Эксмо, 2002. — 430 с.
 Казаков В. С. Мир славянских богов. 5-е изд. — М.-Калуга, 2006. — 239 с.
 Капица Ф. С. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы: Справочник. 2-е изд. — М.: Флинта-Наука, 2001. — 215 с.
 Куликов А. А. Космическая мифология древних славян. — СПб., 2001.
 Левкиевская Е. Е. Мифы русского народа. — М.: Астрель, 2000. — 526 с.
 Русская мифология: Энциклопедия. / Сост. Е. Л. Мадлевской. — М.-СПб., 2005. — 780 с.
 Мизун Ю. В., Мизун Ю. Г. Тайны языческой Руси. — М.: Вече, 2000. — 441 с.
 Мирончиков Л. Т. Словарь славянской мифологии и происхождение славянской мифологии и этноса. 2-е изд. — Мн.: Харвест, 2004. — 302 с.
 Муравьёва Т. В. Мифы славян и народов Севера. — М.: Вече, 2005. — 413 с.
 Носова Г. А. Язычество в православии. — М., 1975.
 Осипова О. С. Славянское языческое миропонимание. — М., 2000.
 Попович М. В. Мировоззрение древних славян. — Киев, 1985.
 Путилов Б. Н. Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди. — СПб.: Азбука, 1999.
 Семёнова М. В. Быт и верования древних славян. — СПб.: Азбука-классика, 2001.
 Сёмина В. С., Бочарова Е. В. Религия и мифология в культуре древних славян. Курс лекций. — Тамбов: Изд-во ТГУ, 2002. — 377 с.
 Серяков М. Л. Рождение Вселенной. Голубиная книга. — М., Яуза, 2005. — 573 с.
 Шапарова Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии. — М.: АСТ, 2004. — 622 с.
 Шуклин В. В. Мифы русского народа. — Екатеринбург, 1995.

Znanstvena literatura sredine XX. stoletja — Začetek XXI. stoletja 
 Агапкина Т. А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. — М.: Индрик, 2002. — 816 с.
 Белова О. В. Славянский бестиарий: Словарь названий и символики. — М., 2001.
 Белова О. В., Петрухин В. Я. Фольклор и книжность: Миф и исторические реалии. М.: Наука, 2008. 280 с.
 Васильев М. А. Язычество восточных славян накануне крещения Руси: Религиозно-мифологическое взаимодействие с иранским миром. Языческая реформа князя Владимира. — М.: Индрик, 1999. — 325 с.
 Велецкая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. — М.: Наука, 1978. — 239 с. (2-е изд. — М.: София, 2003. — 237 с.)
 Вельмезова Е. В. Чешские заговоры. Исследования и тексты. — М., 2004.
 Виноградова Л. Н. Народная демонология и мифо-ритуальная традиция славян. — М., 2000.
 Гура А. В. Символика животных в славянской народной традиции. — М.: Индрик, 1997. — 910 с.
 Дубов И. В. И покланятеся идолу камену… — СПб., 1995. — 100 с.
 Журавлёв А. Ф. Язык и миф. Лингвистический комментарий к труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу». — М., 2005.
 Vjačeslav Vsevolodovič Ivanov, Vladimir Toporov Славянские языковые моделирующие семиотические системы: (Древний период). — М., 1965.
 Они же. Исследования в области славянских древностей: (Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов). — М., 1974.
 Клейн Л. С. Воскрешение Перуна: К реконструкции восточнославянского язычества. — СПб.: Евразия, 2004. — 480 с.
 Криничная Н. А. Русская мифология: Мир образов фольклора. — М., 2004.
 Кузнецов А. В. Болванцы на Лысой горе: Очерки по языческой топонимике. — Вологда, 1999. — 98 с.
 Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. — М., 1975.
 Русанова И. П., Тимощук Б. А. Языческие святилища древних славян. — М., 1993. — 144 + 71 с.
 Русанова И. П. Истоки славянского язычества. Культовые сооружения Центральной и Восточной Европы в I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. — Черновцы, 2002.
 Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. — М.: Наука, 1981. — 608 с.
 Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — М.: Наука, 1987. — 784 с.
 Ткачёв А. В. Боги и демоны «Слова о полку Игореве». В 2-х кн. — М.: Жизнь и мысль, 2003.
 Nikita Iljič Tolstoj Очерки славянского язычества. — М.: Индрик, 2003. — 622 с.
 Boris Andrejevič Uspenski Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского). — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 245 с.
 Фроянов И. Я. Начало христианства на Руси. — Ижевск, 2003.
 Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. — Л., 1983.
 Её же. Мифологические рассказы и легенды Русского Севера. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. — 212 с.
 Аладжов Ж. Паментници на прабългарското езичество. [Албум]. — София, 1999. — 44+71 с.
 Вражиновски Т. Народна митологија на Македонците. — Скопје, 1998:
 Кн. 1. — 351 с.
 Кн. 2. Етнографски и фолклорни материјалы. — 323 с.
 Marija Gimbutas Славяне — сыны Перуна. Пер. с англ. — М., 2003.
 Зубов М. И. Лінгвотекстологія середньовічних слов’янських повчань проти язичницства. — Одеса, 2004. — 335 с.
 Кулишиħ М., Петровиħ П. Ж., Партелич Н. Српски митолошки речник. — Београд, 1970.
 Панчовски И. Г. Пантеонът на древните славяни и митологията им. — София, 1993. — 280 с.
 Petrović S. Srpska mitologija. U 5 kn. — Niš: Prosveta, 2000.
 Кн.1. Систем српске митологије. — 404 s.
 Кн.2. Митолошке мапе са прегледом јужнословенског простора. — 312 s.
 Кн.3. Антропологија српских ритуала. — 225 s.
 Кн.4. Митологија раскршħа. — 187 s.
 Кн.5. Митологија, магија и обичаји: истраживанье сврдиш области. — 512 s.
 Чаусидис Н. Митските слики на јужните словени. — Скопју, 1994. — 546 s.
 Belaj Vitomir (1998): Hod kroz godinu: mitska pozadina hrvatskih narodnih običaja i vjerovanja. Golden marketing, Zagreb
 Gieysztor A. Mitologia Słowian. — Warszawa, 1982.
 Гейштор А. Мифология славян. — М.: Весь Мир, 2014. — 384 s.
 Kosman M. Zmierzch Perkuna, czyli ostatni poganie nad Baltykiem. — Warszawa. 1981. — 389 s.
 Kropej Monika (2008): Od ajda do zlatoroga: slovenska bajeslovna bitja. Mohorjeva, Celovec; Ljubljana; Dunaj.
 Łowmiański H. Religia Słowian i jej upadek. Warszawa, 1979. (Пер. с польск. — СПб.: Акад. проект, 2003. — 512 s.)
 Nikolai Mikhailov (2002): Mythologica slovenica: Poskus rekonstrukcije slovenskega poganskega izročila. Mladika, Trst.
 Damjan J. Ovsec: Slovanska mitologija in verovanje. Domus 1991
 Pleterski A. Kulturni genom: prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. — 408 s.
 Profantová N., Profant M. Encyclopedie slovanských bohû a mýtû. — Praha: Libri, 2000. — 260 s.
 Rosik S. Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich slowian w świetle kronik niemieckich XI—XII wieku (Thietmar, Adam z Bremu, Helmold). — Wroclaw, 2000. — 368 с.
 Szyjewski A. Religia Słowian. — Kraków, 2003.
 Zmago Šmitek (2004): Mitološko izročilo Slovencev: Svetinje preteklosti. Študentska založba, Ljubljana.

Glej tudi 
 Slovanska mitologija
 Slovenska mitologija
 Staroverstvo

Slovanska mitologija